Инкана () — вид птиц из семейства цистиколовые. Единственный вид одноимённого рода Incana.

Распространение 
Эндемик острова Сокотра. Естественной средой обитания для этих птиц являются сухие кустарниковые степи и высокогорные кустарниковые степи.

Описание 
Длина тела 12—13 см. Вес 9—12 г. Хвост относительно длинный, с 12 рулевыми перьями. У самцов серовато-белые лицо и шея.

Биология 
Основу рациона составляют насекомые. Гнездо представляет из себя аккуратный шарик с боковым входом.

МСОП присвоил виду охранный статус LC. Угрозой для него считают возможную утрату мест обитания.

Дополнительная литература 
 Ryan, Peter (2006). Family Cisticolidae (Cisticolas and allies). pp. 378—492 in del Hoyo J., Elliott A. & Christie D.A. (2006) Handbook of the Birds of the World. Volume 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers Lynx Edicions, Barcelona 
 Nguembock B.; Fjeldsa J.; Tillier A.; Pasquet E. (2007): A phylogeny for the Cisticolidae (Aves: Passeriformes) based on nuclear and mitochondrial DNA sequence data, and a re-interpretation of a unique nest-building specialization. Molecular Phylogenetics and Evolution 42: 272—286.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/socotra-warbler-incana-incana

Цистиколовые
Животные, описанные в 1881 году
Эндемики Сокотры
Птицы Африки